Breitscheid névvel a következő települések léteznek:

Breitscheid – település Hessenben
Breitscheid – település Rajna-vidék-Pfalzban, a Hunsrück régióban
Breitscheid – település Rajna-vidék-Pfalzban, a Westerwald régióban
Breitscheidt – település Rajna-vidék-Pfalzban, Altenkirchen járásban